Een departement van Guatemala, zie Chimaltenango (departement)
 De hoofdstad van het departement, zie Chimaltenango (stad)